Boele steht für:

 Boele, Ortsteil der Stadt Hagen in Nordrhein-Westfalen
 Boele (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht aus Hagen-Boele

Boele ist der Familienname folgender Personen:
 Dimitry Imbongo Boele (* 1990), französisch-kongolesischer Fußballspieler
 Katharina Boele-Woelki (* 1956), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Wilhelm Boele (1843–1919), deutscher Reichsgerichtsrat